Ronald Dale Harris (1956-), ancien informaticien ;
 Ron Harris (1944-), footballeur anglais ;
 Ron Harris (1940-), photographe ;
 Ron Harris, personnage de l'émission de télévision Barney Miller ;
 Ron Harris (1942-), ancien joueur de hockey sur glace.